Collegio uninominale Lombardia 3 - 05 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Lombardia 3 - 05 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020